Noordmark, een historisch land in het huidige Duitsland
 Nordmark (Filipstad), een plaats in de gemeente Filipstad in het landschap Värmland en de provincie Värmlands län in Zweden